Lough Beg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Portmore Lough (sjö), Nordirland, 
 Lough Beg (sjö i Storbritannien), Nordirland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar